Cirillo III di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1235 al 1243
 Cirillo III di Alessandria – patriarca ortodosso di Alessandria dal 1601 al 1620